El término finale puede hacer referencia a:
 Marquesado de Finale, antiguo estado en Liguria (Italia).
 Finale (música), último movimiento de una obra musical.
 Finale (programa), programa informático para editar partituras.
 Finale (canción), canción del grupo argentino Los Piojos.
 Finale Emilia, localidad y comuna de la provincia de Módena, en Emilia-Romaña, Italia.
 Finale Ligure, localidad y comuna de la provincia de Savona, región de Liguria, Italia.